Будницкое сельское поселение — бывшее муниципальное образование в составе Велижского района Смоленской области России. Административный центр — деревня Будница. На территории поселения находилось 30 населённых пунктов.

Образовано 2 декабря 2004 года. Упразднено 20 декабря 2018 года, территория и населённые пункты переданы в Крутовское сельское поселение.

Главой поселения и Главой администрации являлась Чебунина Лариса Геннадьевна

Географические данные 
 Общая площадь: 150 км²
 Расположение: северо-западная часть Велижского района
 Граничило:
 на севере — с Псковской областью
 на востоке — с Велижским городским поселением
 на юге — с Беляевским сельским поселением
 на западе — с Белоруссией
 Крупные реки: Западная Двина.
 По территории поселения проходит автомобильная дорога  Смоленск — Невель.

Экономика 
Сельхозпредприятия, школа, магазины.

Состав 
В состав поселения входили следующие населённые пункты:
 Деревня Будница — административный центр
 Белогузово, деревня
 Бобуры, деревня
 Болошки, деревня
 Верховье, деревня
 Верхнее Красное, деревня
 Верхнее Ольгово, деревня
 Верхнее Шерьково, деревня
 Городец, деревня
 Дрозды, деревня
 Дудино, деревня
 Замошье, деревня
 Исаченки, деревня
 Кашено, деревня
 Козье, деревня
 Краслевичи, деревня
 Мамуты, деревня
 Марейница, деревня
 Михайленки, деревня
 Нижнее Красное, деревня
 Нижнее Ольгово, деревня
 Нижнее Шерьково, деревня
 Орляки, деревня
 Панфилово, деревня
 Пушка, деревня
 Синяки, деревня
 Сухие Ляды, деревня
 Тарасенки, деревня
 Холмы, деревня
 Шумилово, деревня

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Велижского района
Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения, упразднённые в 2018 году